La  commence le  et se termine le . Le vainqueur de la compétition se qualifie pour le  de la Ligue Europa Conférence.

Le FC Lugano remporte sa  Coupe de Suisse face à FC Saint-Gall sur le score de 4 buts à 1 .

La formule 
64 équipes participent au  de la Coupe de Suisse dont 19 de la Swiss Football League (10 de Super League et 9 de Challenge League) 18 qui proviennent de la Première Ligue (Promotion League &  ligue) ainsi que 26 de la ligue amateur et le vainqueur du Suva Fair Play Trophy. Le FC Vaduz, actif en Challenge League, n'est pas autorisé à jouer, car il participe déjà aux matches de la Coupe du Liechtenstein.

  : 64 clubs (19 de Swiss Football League, 18 de Première Ligue, 26 de ligue amateur et le vainqueur du Suva Fair Play Trophy). L'équipe de ligue inférieure a l'avantage de pouvoir jouer à domicile, les clubs de la Swiss Football League ne se rencontrent pas.

  : 32 vainqueurs du . L'équipe de ligue inférieure a l'avantage de pouvoir jouer à domicile, les clubs de la Super League ne se rencontrent pas.

  : 16 vainqueurs . L'équipe de ligue inférieure a l'avantage de pouvoir jouer à domicile, pas de clubs têtes de série.

 Dès les 1/4 de finale : Les équipes de ligues inférieures ont l'avantage du terrain.

Clubs participants 

T = Tenant du titre

Calendrier

Résultats

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 

|}

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|

|}

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Tableau final 

( ) = Tirs au but; ap = Après prolongation. T = Tenant du titre

Synthèse

Nombre d'équipes par division et par tour

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de Suisse de football 2021-2022

2021-2022
Coupe M
Suisse M